Charlotte Munck kan henvise til flere personer:
 Charlotte Munck (sygeplejerske) (1876-1932) – dansk sygeplejerske med stor betydning for sygeplejen
 Charlotte Munck (skuespiller) (født 1969) – dansk skuespiller, som især er kendt fra tv-serien Anna Pihl